Такмичење у скок увису у мушкој конкуренцији на 34. Европском првенству у дворани 2017. у Београду одржано је 3. и 5. марта у Комбанк арени.

Титулу освојену у Прагу 2015. није бранио Данил Циплаков из Русије због суспензије руских атлетичара.

Земље учеснице 
Учествовало је 19 такмичара из 16 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2017. години 
Десет најбољих европских такмичара у скоку увис у дворани 2017. године пре почетка првенства (3. марта 2017), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за пласман 8 такмичара у финале износила је 2,28 метара. Норму су испунила 6 такмичара (КВ), а 2 се пласирало на основу постигнутог резултата (кв).,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 5. марта 2017. године у 16:50.,

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 34. Европског првенства у дворани 1970—2017.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2017. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2017. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици у дворани 2017.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани